Lillian Smith – circense statunitense, tiratrice al Wild West Show di Buffalo Bill.
Lillian Smith – scrittrice statunitense.